USS Rochester war der Name von drei Schiffen der US Navy, die nach der Stadt Rochester benannt wurden:

 USS Rochester (ACR-2), später Rochester (CA-2)
 USS Saint Paul (CA-73), war ursprünglich als Rochester geplant
 USS Rochester (CA-124), schwerer Kreuzer der Oregon-City-Klasse

Schiffsname der United States Navy
Rochester (New York)